Snick ist der Familienname von:

 Charline Van Snick (* 1990), belgische Judoka
 Rudy Van Snick (* 1956), belgischer Bergsteiger

Sonstiges:
 Snick-Pass, Gebirgspass auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis